Это список 77 округов штата Оклахома, США. Оклахома среди других штатов находится на 20 месте по территории, и на 17 по количеству округов, между Миссисипи с 82 округами и Арканзасом 75 округами.

Первоначально, когда штат не входил в состав США и являлся индейской территорией, Оклахома делилась на 7 округов, округа были названы по цифровой форме. Новые округа назывались по буквам алфавита. Современные название округа получили в 1907 году когда Оклахома вошла в состав США, с тех пор было основано ещё три округа.

Список округов 

 
Окла
Округа